ZAW steht für:

 Zeitschrift für allgemeine Wissenschaftstheorie, siehe Journal for General Philosophy of Science 
 Zeitschrift für die Alttestamentliche Wissenschaft
 Zentralamt für Wirtschaft, siehe Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle #Geschichte und Organisation
 Zentralverband der Deutschen Werbewirtschaft
 Zentralarchiv für Wehrmedizin, siehe Maschinelles Berichtswesen #Zentralarchiv für Wehrmedizin
 Zivilberufliche Aus- und Weiterbildung bei der Bundeswehr

Zaw steht für:
 Zaw, ein jüdischer liturgischer Leseabschnitt der Tora

zaw steht für:
 Mitla-Zapotekisch (ISO-639-3-Code), eine der Sprachen des Zapotekischen in Mexiko

Abkürzung